Пензенская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Пенза:

 Пензенская ТЭЦ-1
 Пензенская ТЭЦ-2